Collusion ist:
im engeren Sinne ein Begriff beim Pokern, siehe Liste von Pokerbegriffen#C
im weiteren Sinne die englische Schreibweise des Begriffs Kollusion
 Lightbeam, Firefox-Erweiterung, ehemals Collusion

fr:Collusion